CHARM, Composite Holographic Associative Recall Model est un modèle mathématique de la mémoire humaine utilisant les opérations de convolution et corrélation.
 Acronyme d'un projet Interreg IIIA et Interreg IVA CHARM - Channel Habitat Atlas for marine Resource Management (Inventaire cartographié des habitats et espèces de manche orientale pour la gestion des ressources halieutiques et marines.

Références